Schotse Episcopaalse Kerk, een anglicaans kerkgenootschap in Schotland
 Episcopaalse Kerk (Verenigde Staten), een anglicaans kerkgenootschap in de Verenigde Staten, Honduras, Taiwan, Colombia, Ecuador, Haïti, de Dominicaanse Republiek, Venezuela, de Britse Maagdeneilanden en delen van Europa

Zie ook 
 Anglicaanse Gemeenschap
 Episcopalisme